Howard Johnson – giocatore di baseball statunitense
 Howard Johnson – musicista jazz statunitense
 Howard Johnson – paroliere statunitense 
 Howard Johnson – produttore discografico